La formula molecolare C10H16 può indicare:
 Adamantano
 Δ³-carene
 Limonene
 Mircene
 Pinene
 Sabinene

Formule molecolari